Storöringtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storöringtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Storöringtjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 695862-138190), sjö i Bergs kommun, 
Storöringtjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 697556-138421), sjö i Bergs kommun,  (7,75 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn